Бих, Ишмаэль (также Ишмаэль Беа, , , ) — автор романа «Завтра я иду убивать. Воспоминания мальчика-солдата».

Биография 
Родился в Сьерра-Леоне 23 ноября 1980 года. Был участником гражданской войны в Сьерра-Леоне (1991—1998). В 1998 году переехал в США, где получил среднее образование, проучившись два года в старших классах Международной школы ООН в Нью-Йорке. В 2004 году получил степень бакалавра политологии в Оберлинском колледже. Бих является членом Наблюдательного комитета отдела по правам ребенка организации Human Rights Watch и выступает в ООН в Совете по международным отношениям. В настоящее время живет в Нью-Йорке.

Произведения 
 «Завтра я иду убивать. Воспоминания мальчика-солдата». Ишмаэль Бих — главный герой и непосредственный участник трагических событий, произошедших в далекой Сьерра-Леоне в годы разразившейся в этой небольшой африканской стране гражданской войны.

Примечания 

Выпускники Международной школы ООН
Выпускники Оберлинского колледжа